Soubre steht für:
 Soubré (Departement), Department in der Elfenbeinküste
 Soubré, Stadt in der Elfenbeinküste

Soubre ist der Name folgender Personen:
 Étienne Soubre (1813–1871), ein belgischer Komponist.